Дживани́ (, настоящее имя Серо́б Степа́нович Левоня́н; 1846, Карцахи, Ахалцихский уезд, Кутаисская губерния — 5 марта 1909, Тифлис) — армянский поэт, музыкант и ашуг.

Биография 
Родился в селе Карцахи (Карзах), вблизи города Ахалкалаки в семье земледельца. В возрасте 8 лет Дживани остался сиротой. Воспитывался в семье дяди . Основам музыкального искусства Дживани обучался в селе у видного мастера Гара-Газара. Обучался игре на кяманче и скрипке, а также народным песням.

В 1866 году в село Карцах прибыл молодой ашуг Сазаин (Агаджан). Вместе с ним Дживани переезжает в Тифлис. Музыкальная деятельность ашуга началась в Тифлисе, а затем (с 1868 по 1895 год) продолжилась в Александрополе (совр. Гюмри). Жил в Тифлисе с 1895 до своей смерти.

В Александрополе Дживани был окружён группой единомышленников, певцов-ашугов (Джамали, Шагрин, Малул, Гейрати, Физаи).
За свой талант получил признание и титул устабаши (главный мастер).
С большим успехом группа ашугов исполняла свои песни по всему региону: Тифлис, Батум, Баку, Шуши, Карс и в других городах Закавказья.

Творчество Дживани более разнообразно, разносторонне, чем творчество его современников. Он является автором, по разным источникам, от 800 до 1000 произведений. Дживани был хорошо знаком с армянской литературой XIX века, которая и оказала сильное влияние на его творчество. Его поэзия характеризуется особенной чистотой армянского языка; поэт избегал характерные для других ашугов (напр. Саят-Нова) частые заимствования из других языков (таких как фарси, арабский или турецкий).

В своих песнях Дживани описывал нищету и бесправие («Крестьянская жизнь», «Рабочий» и др.), осуждал угнетателей, изображал борьбу армянского народа против иноземцев, воспевал братство народов. Для многих песен ашуга («В эту ночь», «Как дни зимы», «Серна», «Холостяк и женатый», «Простак-воробей») характерны приёмы традиционной восточной поэзии. Многие песни Дживани стали народными («Мать», «О, красавица», «У родника» и др.). В период с 1870 по 1890 годы на смену лирическим, романтичным произведениям характерным для ашугов, в творчество Дживани приходят песни сопротивления и социального протеста, ироничные, обличительные и сатирические.

Похоронен в Пантеоне Ходживанка в Тбилиси. В Карцахе работает Дом-музей ашуга Дживани.

Образец поэзии 
Одним из наиболее известных и исполняемых произведений Дживани является песня «Придут — уйдут» (), написанная в 1892 году.

Издания сочинений 
До 1880 года произведения Дживани издавались в различных печатных изданиях, а в 1882 году были опубликованы отдельным сборником. Отдельные произведения Дживани, имеющие большое художественное значение, неоднократно переводились на русский язык. На сегодняшний день хорошо известно и опубликовано более 1000 песен и более 100 мелодий Дживани.

Память 
 Почтовая марка Армении, выпущенная в честь 90-летия Дживани.

 В июле 1996 года в центре Карцаха был воздвигнут монумент Дживани.

 В 1997 году в Ереване была открыта Ашугская школа имени Дживани.
 В Ахалкалаки в 2006 году был открыт памятник Дживани.
 В 2006 году в Гюмри была установлена статуя гусанам Шераму и Дживани напротив городского парка.

 В Гюмри была названа улица именем Дживани.
 В Ахалкалаки в честь ашуга назван район, именуемый "Массив Дживани".
 27 августа 2016 года в Карцахе был открыт дом-музей ашуга Дживани.

Библиография 
 Երգերի Ժողովացու (Сборник песен), Ереван, 1936
 Ջիւանու Քնարը (А. Саакян, Лира Дживана), Ереван, 1959
 Քնար։ Լիակատար հավաքացու ինքնւռոյն եւ փոխադրական երկասիռութիւնների. Ոտանավորներ եւ արձակ в 2х томах. Том 1 (Тифлис, 1900), Том 2 (Вагаршапат, 1904)
 Աշըղ Ջիւանու երգերը (Песни ашуга Дживани), Александрополь, 1882,1886,1893, Тифлис 1912
 Աշըղ Ղարիբի հեքեաթը, հանդերձ երգերով. Փոհադռութիւն. (Александрополь, 1887, Тифлис 1897, Константинополь, 1922)
 
 Антология армянской поэзии. — М., 1940.

Ссылки 
 Djivan’s Poems (translated by Alice Stone Blackwell) 
  Версия об авторстве «Каравана» в переводе Александра Блока

См. также 
 Ашуги

Примечания 

Поэты Армении
Ашуги
Похороненные в пантеоне Ходживанк